Kotrag je bio utemeljitelj Povolške Bugarske.

Bio je Kubratov sin, koji je napustio Veliku Bugarsku nakon smrti njegova oca.

Povijest Tatarstana
Bugarski vladari
Stara Velika Bugarska